Evgenij Rjumin – ex schermidore sovietico
 Michail Dmitrievič Rjumin – politico sovietico
 Nikolaj Nikolaevič Rjumin – scacchista sovietico 
 Valerij Viktorovič Rjumin – astronauta sovietico

Pagine correlate
Bestužev-Rjumin